cyrkon – minerał z grupy krzemianów wyspowych
 cyrkon (symbol Zr) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych